20P kan syfta på:

 Westphals komet - var en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-55 - en rysk Progress farkost.